Miroslav Kristín, né le  à Trenčín en Tchécoslovaquie, est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace évoluant au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière 
Formé à Dubnica nad Váhom, ou il fait ses débuts en Extraliga en 1998, il part en 2000 à Žilina, club qu'il aide à monter de 1.Liga en Extraliga. À la fin de cette saison, il part jouer à Trencin, ville où il est né et où il remporte le championnat en 2004.

Il retourne alors dans son club formateur pour une saison, avant de s'installer en France, à Dijon, où il reste jusqu'en 2011. Il part alors pour Bordeaux, club qu'il quitte à la fin de la saison 2011-2012.

En 2012 il rejoint les Lions de Lyon avec lesquels il gagne le championnat D1 en 2014, permettant ainsi aux Lions de passer en Ligue Magnus.

Vie personnelle 
Il est le frère aîné du gardien de but de hockey Matej Kristín.

Clubs successifs 
 Spartak Dubnica nad Váhom : jusqu'en 2000
 MsHK Zilina : 2000-2001
 Dukla Trencin : 2001-2003
 MsHK Zilina : 2003-2004
 Spartak Dubnica nad Váhom : 2004-2005
 Ducs de Dijon : 2005-2011
 Boxers de Bordeaux : 2011-2012
 Lions de Lyon : 2012-2014
 Corsaires de Dunkerque : depuis 2014

Statistiques 
Pour la signification des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace

Statistiques en club 

| 1996-1997 || MHK Dubnica nad Váhom || Juniors || 47 || 21 || 12 || 33 || 30 || 5 || || || || || || 
|-
| 1997-1998 || MHK Dubnica nad Váhom || Juniors || 47 || 36 || 17 || 53 || 130 || 3 || || || || || ||
|-
| 1998-1999 || MHK Dubnica nad Váhom || Juniors || 50 || 48 || 25 || 73 || 76 || 30 || || || || || ||
|-
| 1998-1999 || MHK Dubnica nad Váhom || Extraliga || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || -2 || || || || || ||
|-
| 1999-2000 || MHK Dubnica nad Váhom || 1.liga || 26 || 8 || 4 || 12 || 35 || -7 || || || || || ||
|-
| 2000-2001 || MsHK Zilina || Juniors || 4 || 3 || 0 || 3 || 4 || 0 || 6 || 7 || 3 || 10 || 4 || 6 
|-
| 2000-2001 || MsHK Zilina || 1.liga || 39 || 29 || 11 || 40 || 26 || 38 || || || || || || 
|-
| 2001-2002 || Dukla Trencin || Extraliga || 36 || 6 || 7 || 13 || 12 || 2 || || || || || ||
|-
| 2002-2003 || Dukla Trencin || Extraliga || 54 || 7 || 8 || 15 || 55 || 6 || 12 || 0 || 1 || 1 || 10 ||
|-
| 2003-2004 || Dukla Trencin B || 2.liga || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || -5 || || || || || ||
|-
| 2003-2004 || MsHK Zilina || Extraliga || 22 || 0 || 4 || 4 || 20 || -7 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || -2 
|-
| 2004-2005 || MHK Dubnica nad Váhom || 1.liga || || || || || || || 6 || 5 || 2 || 4 || 20 || 10
|-
| 2004-2005 || MHK Dubnica nad Váhom || Extraliga || 52 || 11 || 8 || 19 || 80 || -14 || || || || || || 
|-
| 2005-2006 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 25 || 14 || 14 || 28 || 78 || || 9 || 4 || 4 || 8 || 32 || 
|-
| 2006-2007 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 26 || 21 || 15 || 36 || 66 || || 7 || 5 || 4 || 9 || 61 || 
|-
| 2007-2008 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 23 || 11 || 10 || 21 || 84 || || 5 || 2 || 0 || 2 || 24 || 
|-
| 2008-2009 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 23 || 19 || 16 || 35 || 76 || || 3 || 0 || 2 || 2 || 22 || 
|-
| 2009-2010 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 21 || 9 || 10 || 19 || 42 || || 3 ||0 || 1 || 1 || 14 ||
|-
| 2010-2011 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 20 || 6 || 11 || 17 || 32 || || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 ||
|-
| 2011-2012 || Boxers de Bordeaux || Division 1 || 26 || 20 || 12 || 32 || 57 || || || || || || || 
|-
| 2012-2013 || Lions de Lyon || Division 1 || 26 || 23 || 20 || 43 || 46 || || 7 || 7 || 4 || 11 || 2 ||
|-
| 2013-2014 || Lions de Lyon || Division 1 || 26 || 21 || 34 || 55 || 70 || 33 || 8 || 9 || 3 || 12 || 18 || 4 
|-
| 2014-2015 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 || 10 || 5 || 7 || 12 || 8 || 6 || || || || || ||
|-
| 2015-2016 || Dogs de Cholet || Division 1 || 24 || 14 || 12 || 26 || 20 || 13 || 3 || 0 || 1 || 1 || 8 || 1
|-
| 2016-2017 || Dogs de Cholet || Division 1 || 24 || 13 || 17 || 30 || 42 || 10 || 2 || 0 || 3 || 3 || 0 || -1
|-
| 2017-2018 || Dogs de Cholet || Division 1 || 26 || 3 || 5 || 8 || 18 || -12 || || || || || ||
|-
| 2018-2019 || MHK Dubnica nad Váhom || 1.liga || 44 || 21 || 29 || 50 || 28 || 24 ||7 || 4 || 1 || 5 || 14 ||+4
|-
| 2019-2020 || MHK Dubnica nad Váhom || 1.liga || 44 || 14 || 12 || 26 || 30 || -7 ||- || - || - || - || - ||-
|-
| 2020-2021 || HK Spartak Dubnica  || 1.liga || 38 || 23 || 21 || 44 || 40 || +18 ||8 || 6 || 6 || 12 || 10 || +4
|-
| 2021-2022|| HK Spartak Dubnica || 1.liga ||  ||

Statistiques internationales 

| 2001 ||   || Mondial junior || 7 || 0 || 1 || 1 || 2 || -1
|-
| 2002 ||  Slovaquie U20 || Mondial junior || 7 || 1 ||| 1 || 2 || 6 || -2

Palmarès 
 2003-2004 : champion de Slovaquie d'Extraliga
 2005-2006 : Vainqueur de la Coupe de France
 2008-2009 : Finaliste de la Coupe de France
 2012-2013 : Finaliste de Division 1 française
 2013-2014 : Champion de Division 1 française

Notes et références 

Joueur slovaque de hockey sur glace
Naissance en janvier 1982
Naissance à Trenčín
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur du MsHK Žilina
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur des Boxers de Bordeaux
Joueur du Lyon Hockey Club
Joueur du Hockey sur glace Dunkerque
Joueur du Hockey Club Choletais
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en Tchécoslovaquie